Lazar Radović, een Montenegrijns voetballer
 Miljan Radović, een Montenegrijns en Joegoslavisch politicus
 Miroslav Radović, een Servisch voetballer